ZAL steht als Abkürzung für:

 Zeitschrift für Arabische Linguistik, herausgegeben von Werner Arnold an der Universität Heidelberg
 Zentrum für angewandte Luftfahrtforschung, deutsches Forschungs- und Entwicklungsnetzwerk der zivilen Luftfahrtindustrie
 Zweckverband Wasserver- und Abwasserentsorgung Altenburger Land
 Zusatzausbildungslehrgang, siehe Berufsunteroffiziersschule der Armee #Zusatzausbildungslehrgang (ZAL)
 Financial Rand, ehemalige südafrikanische Buchgeldeinheit (ISO-4217-Währungscode)
 Flughafen Valdivia, chilenischer Flughafen (IATA-Code)

zal steht als Abkürzung für:
 Zauzou, eine der Lolo-Sprachen (ISO-639-3-Code)

Zal bzw. Żal ist der Familienname folgender Personen:
 Łukasz Żal (* 1981), polnischer Kameramann und Filmregisseur
 Roxana Zal (* 1969), US-amerikanische Schauspielerin

Zal ist der Vor- oder Spitzname folgender Personen:
 Zal Batmanglij (* 1981), US-amerikanischer Regisseur
 Zal Yanovsky (1944–2002), kanadischer Musiker, Produzent und Gastronom

Zāl steht für:
 Zāl, persische Sagengestalt

Abkürzung